Список чемпионов в моторных видах спорта 2010 года — список чемпионов международных и региональных автогоночных серий с чемпионатом, победитель которого определяется по очкам или по позициям в нескольких гонках.

Гонки машин с открытыми колёсами

См. также
 Список чемпионатов, относящихся к моторным видам спорта

Чемпионы
2010